Kappa Sagittarii pode se referir a:
Kappa1 Sagittarii
Kappa2 Sagittarii